Ви́кстен () — скандинавская фамилия.

Известные носители:
 Викстен, Каспер (род. 1980) — датский кёрлингист.
 Викстен, Натали Асп (род. 2004) — датская кёрлингистка.
 Викстен, Стив (1960—2014) — американский актёр и сценарист.